Amt Neuhaus steht für:

 Amt Neuhaus, Gemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Amt Neuhaus, Verwaltungsgebiet im Herzogtum Sachsen-Lauenburg und Königreich Hannover, siehe Amt Neuhaus #Altes Amt Neuhaus: 1689–1945
 Amt Neuhaus des Deutschen Ordens auf der Burg Neuhaus, siehe Burg Neuhaus (Igersheim)#Geschichte
 Amt Neuhaus, ehemaliges hennebergisches und später wettinisches Amt der Pflege Coburg in der heutigen Gemeinde Föritztal im Landkreis Sonneberg, siehe Neuhaus-Schierschnitz
 Amt Neuhaus (Schiff), Fähre auf der Elbe
 Amt Neuhaus an der Oste, Verwaltungsgebiet in Bremen-Verden (bis 1885)
 Amt Schloß Neuhaus (bis 1952 Amt Neuhaus), Verwaltungsgebiet im Kreis Paderborn (1844–1974)
 Amt Neuhaus (Hochstift Bamberg), ehemaliges Amt des Hochstiftes Bamberg